Мінданао:

 Мінданао — острів, що належить Філіппінам
 Мінданао — море в Тихому океані.